Samogohiri Department är ett departement i Burkina Faso.   Det ligger i provinsen Province du Kénédougou och regionen Hauts-Bassins, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou.

Omgivningarna runt Samogohiri Department är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Samogohiri Department är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Hauts-Bassins